MMMM steht für:
 Morelia International Airport (ICAO-Code), Flughafen von Morelia, Michoacán, Mexico

Siehe auch:
 4M

Abkürzung